

Lieux 

 Virac commune française du Tarn
 Virac ville des Philippines capitale de la province de Catanduanes
 Labastide-de-Virac commune française de l'Ardèche

Personnalité 

 Raymond Virac peintre français.